Edmund Zdanowski (1905–1984) – polski artysta fotograf
 Edmund Zdanowski (1914–1942) – polski żołnierz Armii Krajowej